Ein Parteiorgan hat mehrere Bedeutungen:

 das Presseerzeugnis einer politischen Partei, siehe Parteizeitung
 die verschiedenen Gremien einer politischen Partei, z. B. der Vorstand